Roè ima više značenja:
 Roè, Brescia
 Roè, Cuneo